Э́нвер Генна́дьевич Ли́син () — российский хоккеист, нападающий. На драфте НХЛ 2004 года выбран «Финикс Койотис» во втором раунде под общим 50-м номером.

Чемпион России 2006 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 года. Чемпион мира среди юниоров (до 18 лет) 2004 года. Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (до 20 лет) в 2005 и 2006 годах. На этих двух турнирах в 12 играх забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

Карьера 
1 мая 2015 года подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», который рассчитан на два года.

Личная жизнь 
Женат. Жену зовут Аида. В 2011 году у пары родился сын Роберт. в 2013 году родилась дочь Адриана. По национальности абхаз.

Младший двоюродный брат — хоккеист Адгур Джугелия.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»